Макухари Мессе (, ) — это выставочный комплекс, расположенный в квартале Михама-ку города Тиба. Слово «Макухари» обозначает название района, а «мессе» в переводе с немецкого — выставка. В 1989 году Макухари Мессе стал первым в Японии конференц-центром. Сейчас считается вторым после Tokyo Big Sight (Токийский международный выставочный центр).

Дизайн разработан Фумихико Маки.
Конференц-центр открылся 9 октября 1989 года.
Макухари Мессе находится недалеко от токийского Диснейленда в Ураясу и пляжей с черным песком префектуры Тиба.
В нем проводится множество мероприятий в области высоких технологий.

Описание объекта 
Общая площадь участка составляет 217151,47 м²
Комплекс состоит из четырёх зданий:
 Международный выставочный зал 1-8
 Международный выставочный зал 9-11 (Северный зал)
 Международный конференц-зал
 Концертный зал Макухари
 Конструкция: 3 этажа над землей, 1 этаж под землей
 Площадь застройки: 9357 м²
 Площадь арены: 3098 м²
 Фиксированные места: 3948 мест (включая ложи)
 Подвижные сиденья: 912 мест
 Временные места: около 3000 мест (тип встречи)

При занятиях спортом в помещении

 Легкая атлетика в помещении: трасса 160 м, прямая трасса 60 м
 Баскетбольная площадка: 3 стороны
 Теннисный корт: 3 стороны
 Волейбольная площадка: 3 стороны
 Гандбольная площадка: 1 сторона

Выставки 
Центр является местом проведения ежегодного Tokyo Auto Salon (выставка модифицированных автомобилей в январе), проходящего раз в два года Tokyo Motor Show (в октябре), ежегодного Tokyo Game Show (выставка оборудования и программного обеспечения для видеоигр в сентябре), ежегодного Jump Феста (выставка манги, аниме и видеоигр в декабре) и двухгодичный Фестиваль чудес (выставка игрушек, масштабных фигур, гаражных наборов, февраль и июль). Здесь проходило несколько мероприятий Nintendo Space World.

Спортивные соревнования 
 Чемпионат мира по настольному теннису 1991
 Чемпионат мира по фигурному катанию 1994
 Чемпионат мира по дзюдо 1995
 Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 1998
 1-й кубок Японии по гимнастике 2009

 Соревнования на летних Олимпийских играх 2020
 Борьба
 Фехтование
 Тхэквондо

 Соревнования на летних Паралимпийских играх 2020
 Фехтование на колясках
 Волейбол сидя
 Голбол
 Тхэквондо

Здания и сооружения префектуры Тиба
Спортивные сооружения летних Олимпийских игр 2020 года
Спорт в Тибе
Спортивные сооружения Тибы